Кротково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кротково — село в Похвистневском районе Самарской области.
 Кротково — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Кротково — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.